Stupido – affetto da Stupidità

Musica 
 Stupido – singolo di Marracash del 2010
 Stupido – singolo di Massimo Pericolo del 2021
 Stupido – singolo di Will del 2023